Eliezer (‚Gott hilft‘) steht für:
 Elieser, hebräischer Name – dort auch zu Namensträgern 

 Benjamin Ben-Eliezer (1936–2016), israelischer Politiker und Brigade-General
 Marina Eliezer (* 1992), brasilianische Badmintonspielerin

Siehe auch:
 Eleasar (Begriffsklärung), Eleazar